Хот-род () — автомобиль, изначально американский, с серьёзными модификациями, рассчитанными на достижение максимально возможной скорости.

Происхождение термина «хот-род» до конца не ясно. Одна из теорий гласит, что это сокращение от  (горячий родстер). Термин стал общеупотребительным в 1930—1940 года для обозначения автомобиля с форсированным двигателем.

Для переделки в хот-роды выбирали чаще всего именно родстеры из-за их небольшой массы. Нередко для дополнительного облегчения с автомобилей снимали крылья, капоты и другие навесные части кузова, что придавало таким машинам весьма специфический внешний вид, позже ставший своего рода классикой. Непременная принадлежность хот-родов — большие задние колеса, позволяющие максимально полно реализовать мощность двигателя.

Термин появился в начале 30 годов XX века в южной Калифорнии, где устраивались гонки на модифицированных автомобилях по дну высохших озёр к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Активность гонок резко усилилась после Второй мировой войны, поскольку демобилизовавшиеся солдаты имели технические знания, необходимые для ремонта и модификации автомобилей, а быстрая послевоенная смена модельных рядов американскими автомобильными фирмами резко снизила и без того невысокие цены на подержанные машины, дав людям свободный доступ к любым узлам и агрегатам. Кроме того, в 50-е годы хот-роды популяризировал кинематограф. 

Оригинальными хот-родами были старые машины (чаще всего Ford, особенно модели Т, модели А 1927—1931 года и модели B 1932—1934 года). Типичными переделками были удаление откидных верхов, капотов, бамперов, ветровых стёкол, заменялся либо настраивался двигатель (вплоть до V8 рабочим объёмом 6,6 л (400cu), устанавливались более широкие задние колеса и шины. После Второй Мировой войны в США осталось много небольших военных аэропортов на всей территории страны, которые были брошены или очень редко использовались. Это позволило организовать треки для дрэг-рейсинга и убрать соревнования хот-родов с улиц. В 1951 году была создана , которая устанавливает правила в гонках и организует их в США и Канаде.

Примечания

Ссылки 
 

Типы автомобильных кузовов
Субкультура рок-н-ролла
Кастом Культура